Парижский договор, Парижский мирный договор, Парижский мир:

 Парижский договор (1229) — между графом Тулузским Раймундом VII и королём Франции Людовиком IX, окончивший Альбигойский крестовый поход.
 Парижский договор (1259) — между английским и французским королями об отказе первого от притязаний на Нормандию, Мен и другие французские территории, потерянные Англией при Иоанне Безземельном, но сохранении Гиени.
 Парижский эдикт (1626)
 Парижский мирный договор (1763) — между Великобританией и Португалией, с одной стороны, и Францией и Испанией с другой. Завершил (наряду с Губертусбургским миром) участие этих стран в Семилетней войне 1756—1763 годов.
 Парижский мир (1783) — ряд договоров, подписанных в Париже и Версале. Завершили американскую войну за независимость.
 Парижский мирный договор (4 октября 1801) — между Россией и Испанией. Завершил русско-испанскую войну в 1799—1801 годов.
 Парижский мирный договор (1801) — между Россией и Францией, после выхода России из 2-й антинаполеоновской коалиции. Восстановил торговлю на прежних договорах.
 Парижский мирный договор (1802) — между Францией и Османской империей, по итогам Египетского похода и присоединения Турции к Амьенскому миру.
 Парижский мирный договор (1806) — между Россией и Францией. Завершил русско-австро-французскую войну 1805 года. Предусматривал вывод русских войск из Далмации и французских войск из Черногории, гарантировал территориальную целостность Турции. Не был ратифицирован из-за 4-й антинаполеоновской коалиции.
 Парижский мирный договор (1814) — между Францией и 6-й антинаполеоновской коалицией (Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия; позднее — Испания, Швеция и Португалия). Восстановил независимость Голландии, Швейцарии, немецких княжеств и итальянских государств; определил границы Франции по состоянию на 1 января 1792 года.
 Парижский мирный договор (1815) — между Францией и 7-й антинаполеоновской коалицией (Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия). Границы Франции возвращались к состоянию на 1790 год; на неё накладывалась контрибуция в 700 млн франков. Оккупация северо-востока Франции определялась в 3-5 лет.
 Парижский мирный договор (1856) — между Россией, Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией. Завершил Крымскую войну 1853—1856 годов.
 Парижский мирный договор (1898) — испано-американская война (1898).
 Советско-французский пакт о ненападении (1932)
 Парижские мирные договоры (1947)
 Парижский мирный договор с Италией (1947)
 Парижский мирный договор с Венгрией (1947)
 Парижский мирный договор с Финляндией (1947)
 Парижский договор (1951) — между Францией, Западной Германией, Италией и тремя странами Бенилюкса (Бельгия, Люксембург и Нидерланды) о создании Европейского объединения угля и стали
 Парижское мирное соглашение — дипломатическое соглашение, подписанное 27 января 1973 года по итогам 4-летних переговоров сторон, участвовавших во Вьетнамской войне.

См. также 
 Парижская конвенция (значения)
 Версальский договор (значения)
 Фамильный договор (1761) — договор, заключённый 15 августа 1761 года в Париже при министре Шуазёле между Францией и Испанией, троны которых в то время занимали представители рода Бурбонов — Людовик XV и Карл III.
 Парижская мирная конференция (11 ноября 1918) — подписание перемирия с Германией, на котором закончилась Первая мировая война.